Playa Granada puede referirse a:

 Playa Granada, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada (España).
 Playa Granada, playa del municipio de Motril, en la provincia de Granada (España).